

Geografia 
 Guerrico – località argentina della provincia di Buenos Aires
 Guerrico – località argentina della provincia di Río Negro

Persone 
 Guerrico d'Igny – abate francese
 Armando Guerrico – cantante argentino
 Carlos Guerrico – schermidore argentino
 José Guerrico – politico argentino, sindaco di Buenos Aires
 Martín Guerrico – militare argentino

Varie 
 ARA Guerrico (P-32) – nave militare argentina
 Stazione di Guerrico – stazione ferroviaria dell'omonima località della provincia di Buenos Aires